Gracillaria är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Adrian Hardy Haworth 1828. Gracillaria ingår i familjen styltmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Styltmalar
Gracillaria